bł. Iwan Merz (1896–1928) – chorwacki filozof
 bł. Iwan Słeziuk (1896–1973) – greckokatolicki biskup koadiutor w Stanisławowie
 bł. Iwan Ziatyk (1899–1952) – polski redemptorysta, męczennik